Fm o FM pueden referirse a:

 Fermio, elemento químico.
 Femtómetro, unidad de medida cuya abreviatura correcta es fm.
 Fórmula molecular.
 Fase móvil, en cromatografía.
 .fm, dominio superior geográfico de Micronesia.
 Frecuencia modulada (modulación), modo de transmisión de información a través de radio.
 Estados Federados de Micronesia, por su código ISO.
 Fondo de maniobra de una organización.
 Dirección General de Fabricaciones Militares de la República Argentina, organismo guberamental destinado a la provisión de material bélico para el país.
 Football Manager, juego de simulación de mánager futbolístico.
 FM Towns, variante japonesa de un ordenador personal.
 Además, FM es el prefijo IATA de los aeropuertos de Comoras, Madagascar, Mayotte y Reunión.